Kölcsönzés (nyelvészet)
  Kölcsönzés könyvtárügyi kifejezés, lásd még Könyvtárközi kölcsönzés